Colonia Renacimiento kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Renacimiento, Xochistlahuaca, ort, Guerrero, 
 Colonia Renacimiento, Iguala de la Independencia, ort, Guerrero, 
 Colonia Renacimiento, Iliatenco, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar